Il campionato delle nazioni africane 2016 è la quarta edizione della competizione omonima, che si distingue dalla Coppa delle nazioni africane per il fatto che ogni nazionale può convocare solo calciatori che giocano nel proprio campionato nazionale.

Il torneo si è tenuto in Ruanda dal 16 gennaio al 7 febbraio 2016 e ha visto la partecipazione di 16 squadre.

Per la prima e unica volta nel torneo tutte le semifinaliste erano le seconde classificate nella fase a gironi.

Squadre partecipanti

Stadi
Sono tre le città che ospitano il torneo: Kigali, Butare e Gisenyi, per un totale di quattro stadi.

Convocazioni

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Note 

2016